Cura de almas puede referirse a:
 El curato, cargo y jurisdicción eclesiástico.
 El párroco.
 El sacerdote.
 El presbítero.

Además, puede hacer referencia a:
 La psicoterapia.
 La psicología.
 La psiquiatría.
 El psicoanálisis.